Адывар — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Адывар, Аднан (1882—1955) — турецкий политик, писатель, переводчик и историк.
 Адывар, Халиде Эдиб (1882—1964) — турецкий политический и общественный деятель.